Kieran Smith – nuotatore statunitense
Kieran Smith – pugile britannico
Kieran Smith – hockeista su prato hongkonghese